

Кремінна — місто, Луганська область, адміністративний центр Кремінського району
 Кремінна — село, Хмельницька область, Городоцький район

Кремінна — село, Підкарпатське воєводство, Березівський повіт

Див. також 
 Кремінна Балка
 Кремінне (значення)
 Кшеменна